Пикузино () — деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл, входит в Усолинское сельское поселение.

Географическое положение 
Деревня Пикузино расположена в 1 км от села Усола, на берегу реки Когоангер.

История 
Впервые в документах деревня упоминается в 1712 году под названием Яктерля. В 1901 году в деревне была открыта церковно-приходская школа. Деревня издавна входила в церковный приход с. Малый Сундырь.

Население 
 1859 год — 143 чел.
 1897 год — 128 чел.
 1915 год — 366 чел.
 1920 год — 158 чел.
 1925 год — 165 чел.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Горномарийского района